kōban – mały posterunek japońskiej policji
 koban – owalna złota moneta japońska bita od XVII w. do 1867 r.
 kultura Koban – kaukaska kultura z okresu 1100–400 p.n.e.